Dreamlab (album), een album van de Duitse rockband Mythos
 Dreamlab (productieteam), een Australisch productieteam dat bestaat uit Daniel James en Leah Haywood
 DreamLab, een distributed computing-app voor Android en iOS